Turkka est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1894-1965), homme politique finlandais
Jouko Turkka (1942-2016), directeur de théâtre et polémiste finlandais
Rolf Turkka (1915-1989), skippeur et véliplanchiste finlandais
Sirkka Turkka (1939-2021), écrivain finlandais
 (né en 1969), chanteur finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois